Zielone ist ein polnischer Ortsname:
 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Zielone (Barciany), Siedlung im Powiat Kętrzyński
 Zielone (Świętajno), Dorf im Powiat Szczycieński, bis 1938: Zielonen, 1938 bis 1945 Grünflur, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen
 Woiwodschaft Łódź:
 Zielone (Rawa Mazowiecka), Dorf im Powiat Rawski
 Woiwodschaft Lublin:
 Zielone (Biała Podlaska), Dorf im Powiat Bialski
 Zielone (Krasnobród), Dorf im Powiat Zamojski
 Woiwodschaft Niederschlesien:
 Zielone, bis 2009 der Name von Zielone Ludowe
 Woiwodschaft Podlachien:
 Zielone (Augustów), Kolonie im Powiat Augustowski

Siehe auch: 
 Zielone Drugie, Zielone Kamedulskie, Zielone Królewskie, Zielone Ludowe
 Świerże Zielone